E60 — европейский маршрут, начинающийся на западе Франции в городе Брест (на атлантическом побережье) и идёт на восток.

Маршрут 
 
  Брест, Лорьян, Ванн
  Нант
  Анже
  Тур
  Тур, Орлеан
  Орлеан
  Монтаржи, Осер, Бон
  Бон, Доль, Безансон, Бельфор, Мюлуз
  Мюлуз
 
  Базель, Цюрих
  Цюрих, Винтертур, Санкт-Галлен, Санкт-Маргретен
 
  Брегенц, Лаутерах, Фельдкирх
  Ландек
  Тельфс, Инсбрук, Вёргль
 
  Розенхайм
  Бад-Райхенхалль/Пидинг
 
  Зальцбург, Заттледт, Линц, Санкт-Пёльтен
 
  Вена
  Никкельсдорф
 
  Мошонмадьяровар, Будапешт
  Сольнок, Пюшпёкладань
 
 
  Орадя, Клуж-Напока, Турда
  Турда, Тыргу-Муреш
  Тыргу-Муреш, Сигишоара, Брашов
  Брашов, Плоешти, Бухарест
  Бухарест, Урзичени
  Урзичени, Слобозия, Хыршова, Констанца

 Чёрное море

 
  Поти, Сенаки
  Сенаки, Самтредиа, Кутаиси, Хашури, Гори, Тбилиси
  Тбилиси, Рустави
 
  Газах, Гянджа, Евлах, Аджигабул, Алят, Баку

 Каспийское море

 
  Туркменбаши, Кизыл-Арват, Ашхабад, Теджен, Мары, Чарджоу
 
  Каракуль, Бухара
  Бухара, Карши
  Карши, Гузар
  Гузар, Шерабад, Термез
 
 
  Душанбе, Джиргаталь
 
 
  Сары-Таш
  Иркештам
 
  Кашгар

См. также 
Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 
 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Дороги Франции
Дороги Швейцарии
Дороги Австрии
Дороги Германии
Дороги Венгрии
Дороги Румынии
Дороги Грузии
Европейские маршруты Азербайджана
Дороги Туркменистана
Дороги Узбекистана
Дороги Таджикистана
Дороги Киргизии
Европейские маршруты